Corvina steht für:

 Corvina (Fisch), Speisefisch
 Corvina (Verlag), ungarischer Verlag
 (1442) Corvina, Asteroid des Hauptgürtels
 Corvina Veronese, Rebsorte
 G.V. Corvina Einsiedeln, Schweizer Studentenverbindung
 Bibliotheca Corviniana, Bibliothek